Liu Yan, Liu Yang of Liuyang kan verwijzen naar:

Liu Yan (Zuidelijke Han) (889 - 942), een Chinese keizer, stichter van de Zuidelijke Han-dynastie
Liu Yan (krijgsheer), een Chinese krijgsheer (1e eeuw n.Chr.), broer van Han-keizer Guangwu
Liu Yan (Drie Koninkrijken), een Chinese krijgsheer (2e eeuw n.Chr.), gouverneur van Yizhou
Liu Yan (kunstschaatsster), een Chinese kunstschaatsster, 11e in de Olympische Spelen van 2006
Liu Yan (schaatser), een Chinese schaatser (geboren in 1992)
Han Mingdi, (geboren als Liu Yang), een Chinese keizer van de Han-dynastie (1e eeuw n.Chr.)
Liu Yan, een album van Vivian Chow, een populaire zangeres uit Hongkong
Liu Yang (taikonaute), de eerste Chinese taikonaute
Liu Yang (atlete), een Chinese marathonloopster, vierde in de Marathon van Hongkong in 2005
Liuyang (rivier), een rivier in China
Liuyang (stad), een stad in de Chinese provincie Hunan
Liu Yang (voetballer), een Chinese voetbalspeler van Liaoning FC
Jiao Liuyang, een Chinees zwemster, vierde in de 200 meter vlinderslag bij het wereldkampioenschappen zwemmen in 2007
Liu Yang (turner) (1994), een Chinese turner
Liu Yan (geschiedkundige), een Chinese geschiedkundige, levend van 1927 tot 2020
 Liu Yang (paralympiër) (1990), Chinees rolstoelatleet